Ада́мовка () — село в Лопатинской поселковой общине Червоноградского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 120 человек. Занимает площадь 0,463 км². Почтовый индекс — 80232. Телефонный код — 3255.

Ссылки 
 Адамовка на сайте Верховной рады Украины